Karl Keiser ist der Name folgender Personen:

* Karl Kaspar Keiser (1805–1878), Schweizer Theologe und Geistlicher
 Karl von Keiser (General, 1802) (1802–1885), deutscher Generalleutnant
 Karl von Keiser (General, 1843) (1843–1929), deutscher Generalleutnant 
 Karl von Keiser (General, 1871) (1871–1929), deutscher Generalmajor